Lisna kan syfta på följande:
 Lisna (djur), ett släkte spindlar

Geografi

Tjeckien 

 Líšná (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Líšná (ort i Tjeckien, Olomouc), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar